Серге́й Евге́ньевич Меды́нский (17 февраля 1922, Екатеринбург — 14 августа 2014, Москва) — советский кинооператор-документалист, режиссёр, профессор кафедры операторского мастерства ВГИКа. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997). Лауреат Ленинской премии (1960).

Биография 
Родился 17 февраля 1922 года в Екатеринбурге. Отец, Евгений Николаевич Медынский (1885—1957), дворянин, профессор Екатеринбургского университета, действительный член Академии педагогических наук России, мать — дочь казачьего офицера Ильи Баранова, сотника войска Сибирского, Евгения Ильинична (1883—1973) — домохозяйка. Когда сыну исполнился год, семья переехала в Москву.

В 1940 году Медынский поступил в Московский педагогический институт имени Карла Либкнехта на факультет русского языка и литературы. После начала войны вуз эвакуировался, Медынский же остался в Москве. С 1941 по 1943 год работал в газете «Красная звезда» фотолаборантом. Несмотря на «белый билет» в 1943 году ушёл добровольцем на фронт, участвовал в боевых операциях по освобождению Болгарии, Румынии. Награждён боевыми орденами и медалями. Демобилизовавшись, в конце ноября 1945 года вернулся в Москву. Повстречав Фёдора Добронравова, учившегося на оператора, тоже решил поступать во ВГИК.

Преподавателями Медынского были А. А. Левицкий, Б. И. Волчек, А. Д. Головня и Л. В. Кулешов, производственную практику он проходил у С. П. Урусевского, снимавшего тогда «Сельскую учительницу». Окончив операторский факультет в 1950 году, получил распределение на Центральную студию документальных фильмов, где по рекомендации Бориса Волчека из ВГИКа стал ассистентом известного кинодокументалиста Романа Кармена:

…ещё в 1936 году в кинотеатре я увидел сюжет из Испании и прочитал надпись в титрах: кинооператор орденоносец Роман Кармен. Подумалось: надо же какой храбрый человек — орденоносец, снимает войну! И надо ж такому случиться, прямо в коридоре, возле лестницы сталкиваюсь с самим Карменом. К счастью, не растерялся, и как воспитанный человек почтительно стал к стеночке и говорю: «Здравствуйте, Роман Лазаревич!» «И вам желаю здравствовать», — откликнулся живой классик, оценивающе оглядел и вдруг, уставив на меня свой палец, спросил: «Ваша фамилия, случаем, не Медынский?» Я едва чувств не лишился: ну откуда меня может знать в лицо такой человек?! «Да, — говорю, — Роман Лазаревич, вы не ошиблись». Он спрашивает: «А что бы вы сказали, если бы я предложил работать у меня ассистентом?»

Так образовалась знаменитая связка Кармен-Медынский — этому тандему было суждено снять впоследствии фильмы «Повесть о нефтяниках Каспия», «Покорители моря».

В 1953—1955 годах работал на Дальневосточной студии кинохроники, потом снова на ЦСДФ. С 1970 года — режиссёр и оператор ТО «Экран» ЦТ.

В 1969 году был в числе педагогов на отделении режиссёров документального фильма Высших курсов сценаристов и режиссёров. С 1973 преподаватель ВГИКа, руководитель творческой мастерской, профессор. Автор ряда статей, книг по операторскому мастерству и теории документального кино. В 1996—2002 годы заведующий кафедрой операторского мастерства Института повышения квалификации работников ТВ.  

Член КПСС с 1964 года, член Союза кинематографистов СССР (Москва). 

Скончался на 93-м году жизни 14 августа 2014 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (3 уч.).

Семья: жена — Валентина Фёдоровна (?—1995), дочь — Ольга Жукова, режиссёр телевидения.

Фильмография

оператор 
  — Советская Туркмения (совм. с З. Фельдманом, В. Лавровым, М. Сытовым)
  — Повесть о нефтяниках Каспия (совм. с Д. Мамедовым, А. Зенякиным)
  — Тигроловы (совм. с В. Гулиным и А. Вергуном)
  — О Москве и москвичах (совм. с Д. Каспием, Б. Небылицким, Р. Халушаковым)
  — Утро Индии (совм. с М. Каюмовым, В. Киселёвым, Е. Мухиным, Е. Аккуратовым, Н. Генераловым)
  — Волшебное зеркало (совм. с И. Гутманом, А. Колошиным, Л. Кристи, В. Воронцовым)
  — Первое Ленинградское (совм. с Л. Максимовым, В. Страдиным)
  — Широка страна моя (первый отечественный панорамный кинофильм)
  — Покорители моря (совм. с Д. Мамедовым)
  — Пора большого новоселья (совм. с М. Глидером, Б. Небылицким, М. Прудниковым, Д. Рымаревым)
  — День нашей жизни
  — Советская Якутия
  — Француз в Москве
  — Встречи на земле Суоми (совм. с П. Касаткиным)
  — Первый рейс к звёздам (совм. с Ю. Альдохиным, В. Афанасьевым, Д. Каспием, А. Кочетковым, В. Микошей, Ю. Монгловским, Е. Мухиным и др.)
  — СССР с открытым сердцем (совм. с В. Воронцовым, Н. Генераловым, И. Гутманом, А. Колошиным)
  — В Индию с визитом дружбы (совм. с А. Савиным, В. Трошкиным)
  — Когда торжествует зима (совм. с А. Кочетковым)
  — Набат мира (совм. с И. Грачёвым, П. Касаткиным, В. Киселёвым, Л. Котляренко, А. Кочетковым, В. Микошей, И. Михеевым)
  — Сибирская быль (совм. с И. Михеевым)
  — Дом на пути (совм. с И. Филатовым)
  — Онкологи мира держат совет (совм. с И. Грачёвым)
  — Эхо в горах
  — У камбоджийских друзей
  — Две столицы кхмеров
  — Здравствуй, Кения! (совм. с А. Истоминым)
  — Первороссийск (совм. с Ф. Бочковым)
  — Харамбее. История республики Кения (совм. с А. Истоминым)
  — Всенародный праздник
  — Спартакиада юных (совм. с.  А. Бабаджаном, А. Воронцовым, В. Венедиктовым, Н. Даньшиным, И. Филатовым)
  — Живее всех живых
  — Рядом вечность (совм. с Г. Земцовым)
  — Здравствуй, Нил (совм. с Г. Земцовым и операторами ин. хроники)
  — По заветам Ленина (совм. с А. Бабаджаном, В. Извековым, Г. Серовым)
  — ЭКСПО вблизи и издали
  — Трагедия Ольстера
  — Жизнь после боя
  — Главный перекрёсток
  — Куба. Год 1-го съезда
  — Идущие впереди

режиссёр 
  — Дом на пути (совм. с И. Филатовым)
  — Две столицы кхмеров
  — Здравствуй, Кения!
  — Первороссийск
  — Харамбее. История республики Кения (совм. с С. Пумпянской)
  — Первороссийск
  — Живее всех живых
  — По заветам Ленина
  — ЭКСПО вблизи и издали
  — Вьетнам непобедимый
  — Жизнь после боя
  — Куба. Год 1-го съезда
  — Я хозяин БАМа
  — Вчера, сегодня, завтра
  — Встречи на Уренгое
  — Идущие впереди
  — Притяжение БАМа
  — Москва приглашает
  — Стихи и рельсы
  — Дорога на Полунощник
  — Тепло земли Тюменской
  — Наследники
  — Гимн Советскому Союзу
  — Острова за переливами
  — По следам Атласова
  — В тундре мой пост
  — Звезда Заполярья
  — Город на Стрежне
  — Сталь и характер
  — Ключи от квартиры

Библиография

Награды и звания 
 1960 — Ленинская премия — за фильмы «Повесть о нефтяниках Каспия» и «Покорители моря»
 1985 — Орден Отечественной войны II степени
 1997 — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации
 1999 — Премия имени Л. Кулешова и А. Хохловой — за выдающиеся достижения в кинообразовании

Примечания

Литература

Ссылки 
 Медынский Сергей Евгеньевич // Энциклопедический проект «Личности»
 C. Е. Медынский

Выпускники ВГИКа
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты России
Персоналии:ЦСДФ
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Преподаватели ВГИК
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Похороненные на Введенском кладбище
Долгожители России